Dongwan ist ein häufiger chinesischer Ortsname. Dongwan steht u. a. für:

 Dongwan (Jingyuan) (东湾镇), eine Großgemeinde im Kreis Jingyuan der Provinz Gansu;
 Dongwan (Qitai) (东湾镇), eine Großgemeinde im Kreis Qitai des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang;
 Dongwan (Shawan) (东湾镇), eine Großgemeinde im Kreis Shawan des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang.